

Patronymes 

 Bartolomé Fanti (vers 1428-1495) est un religieux carme italien du Moyen Âge, béatifié en 1909.
 Franco Fanti (1924-2007), coureur cycliste italien.
 Manfredo Fanti (1806-1865) est un homme politique et un général italien.
 Silvio Fanti (1919-1997) est un médecin psychiatre et micropsychanalyste, de nationalité italienne.

Divers
 Les Fanti sont un peuple akan d'Afrique de l'Ouest.
 Le fanti est leur langue.
 Fántǐ est une des désignations chinoises d'un sinogramme traditionnel.

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien